Йенс, Енс (, , ) — немецкое и скандинавское имя или фамилия.

Фамилия
 Йенс, Вальтер (1923—2013) — немецкий писатель, публицист, филолог, литературный критик
 Йенс, Макс (1837−1900) — немецкий военный писатель
 Йенс, Фридрих Вильгельм (1809−1888) — немецкий певец, композитор, профессор и писатель о музыке

 Другое
 Йенс - коммуна в кантоне Берн, Швейцария.

См. также 
 Йенские романтики
 Йенсен
 Ёнсо
 ЕНС Мюнхен
 Дженс

Немецкие мужские имена